Voici la liste des planètes mineures numérotées de 197001 à 198000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 197001 à 198000

197001-197100

197101-197200

197201-197300

197301-197400

197401-197500

197501-197600

197601-197700

197701-197800

197801-197900

197901-198000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000